

Фордайс — місто, штат Арканзас
 Фордайс — селище, штат Небраска